Одьє́рн () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Фіністер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 520 км на захід від Парижа, 220 км на захід від Ренна, 34 км на захід від Кемпера.

Історія 

1 січня 2016 року до Одьєрн приєднали колишній муніципалітет Ескіб'ян.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 1183 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 2156,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Офіційний сайт міста Одьєрн
 [ Розташування муніципалітету Одьєрн на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Фіністер

Примітки 

Муніципалітети департаменту Фіністер